Чека — посёлок в Брединском районе Челябинской области. Входит в Калининское сельское поселение.

География 
Расположен в западной части района, на берегу реки Чека (отсюда назв.). Расстояние до районного центра, посёлка Бреды, 76 км.

История 
Поселок основан в 1933 при Кизильско-Троицком конезаводе № 43 (с 1936 — Кизильский конезавод № 43, с 1955 — совхоз «Кизильский», с 1958 — совхоз «Калининский»),

Население 

(в 1953 — 69, в 1957 — 230, в 1970 — 204, в 1983 — 106, в 1995 — 127)

Башкиры - 30 человек

Улицы 
Заречная улица
Целинная улица
Молодежная улица

Примечания 

Населённые пункты Брединского района